Мінья — самоназва народу тангути.
 Мінья — губернаторство в Єгипті.